Аннибале Бентивольо: Бентивольо, Аннибале I (1413—1445) — правитель Болоньи с 1443 по 1445 гг.
 Бентивольо, Аннибале II (1467—1540) — итальянский кондотьер.